Nusa Bibi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Nusa Bibi (ö i Indonesien, lat -10,46, long 123,33), Nusa Tenggara Timur, 
 Nusa Bibi (ö i Indonesien, lat -10,93, long 123,00), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar